Ольтрамаре — фамилия. Известные носители:

 Ольтрамаре, Габриель (1816—1906) — швейцарский математик.
 Ольтрамаре, Жорж (1896—1960) — швейцарский политик, журналист.